Текпан де Галеана има више значења:

 Општина Текпан де Галеана (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Текпан де Галеана (Текпан де Галеана, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику